His Own Law – film del 1920 diretto da J. Parker Read Jr.
His Own Law – cortometraggio western del 1922 diretto da Ford Beebe
His Own Law – film del 1924 prodotto dalla Sable Productions